Awdejewka ist 
 ein Ort in der russischen Region Primorje, siehe Awdejewka (Primorje)
 die russische Form des ukrainischen Ortsnamens Awdijiwka